Беркеш () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Ференц Беркеш (род. 1985) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Ференц Беркеш (1893—1919) — венгерский политик, журналист.

См. также 
 Беркеши